Az 1937-es Tour de France volt a 31. francia körverseny. 1937. június 30-a és július 25-e között rendezték. Henri Desgrange betegsége miatt végleg átadta a versenyigazgatói posztot Jacques Goddetnek. A húsz versenynapon harmincegy szakaszra osztva került sor. Új szabályként engedélyezték a sebességváltós kerékpárok használatát és a csapatokat saját műszaki kocsik kísérhették. Először vettek részt angolok és egy kanadai versenyző a Tour de Francen, és újra indulhattak az olaszok. Erich Bautz német kerekes vette át a vezetést a negyedik szakaszon a bónusz idővel, a hetediken és nyolcadikon Gino Bartali vezetett, majd az 1936-os bajnok Sylvère Maes került az élre és a 16.-ig biztosan vezetett is. A belga csapat versenyzői többször tiltakoztak a versenybíróság döntései miatt, úgy érezték részrehajlóak a francia csapat tagjai felé. Ezért az egész csapat visszalépett a tizenhetedik szakaszon. Ezután Roger Lapébie és a francia csapat ellenfél nélkül nyerte a versenyt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny 

Belgium, Hollandia és az angol-kanadai csapatok kiestek a versenyből.

További információk 

 A verseny végeredménye 

Tour
Tour de France